Цепное правило — название некоторых правил в математике, а также понятие из теории формальных языков.

 Цепное правило — правило дифференцирования сложной функции
 Цепное правило для колмогоровской сложности 
 Цепное правило — устаревшее правило в арифметике для перевода из одной системы мер в другую с помощью третьей
 Цепное правило — понятие из теории формальных языков